kanton Vichy-Nord, een kanton van het Franse departement Allier
 kanton Vichy-Sud, een kanton van het Franse departement Allier